Moorman ist der Name folgender Personen:

 Brian Moorman (* 1976), US-amerikanischer Footballspieler
 Charles W. Moorman (* 1953), amerikanischer Eisenbahnmanager
 Charlotte Moorman (1933–1991), US-amerikanische Performancekünstlerin und Musikerin
 Chris Moorman (* 1985), britischer Pokerspieler
 Clem Moorman (1916–2017), US-amerikanischer Jazzmusiker und Schauspieler
 Dennis Moorman (1940–2002), US-amerikanischer Jazzpianist, Arrangeur und Hochschullehrer
 Henry D. Moorman (1880–1939), US-amerikanischer Politiker
 Joseph Randall Moorman, US-amerikanischer Mediziner
 Ralph Moorman (* 1966), niederländischer Radrennfahrer
 Rik Moorman (* 1961), niederländischer Radrennfahrer
 Thomas S. Moorman (1910–1997), US-amerikanischer Offizier

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Moorman (Kentucky)
 Moorman (Tennessee)

Siehe auch
 Murmann